Черноморское — Евпатория — автомобильная дорога на западе Крыма, протяжённостью 67,2 километра, соединяющая Евпаторию с райцентром Черноморское.

Характеристика 
В России имеет статус автомобильной дороги регионального значения и обозначения , , на Украине — статус территориальной дороги и обозначение ). Источники предоставляют различные данные о длине дороги — кроме означенных 67,2 км также 74 и 75 км.

Дорога по степному Крыму очень прямая, от Евпатории проходит в северо-западном направлении, примерно на середине пути шоссе спускается к озеру Донузлав, который пересекает по «Аблямитскому мосту», за которым, поворачивая на запад, поднимается на Тарханкутскую возвышенности, пересекает вдоль Тарханкут и, в конце, опускается к пгт Черноморское на берегу Чёрного моря.

Впервые некая дорога по маршруту современной обозначена на карте Стрельбицкого 1920 года — сообщение, видимо, началось после строительства моста через Донузлав и, уже практически в современном виде отображена на карте Генштаба 1938 года.

Примечания 

Автомобильные дороги Крыма
Автомобильные дороги регионального значения России